Léveil action d’éveiller ou de s’éveiller est utilisée en plusieurs sens et se retrouve dans les articles suivants :
 Éveil confusionnel
 Éveil en ergothérapie
 Éveil peropératoire
 Éveil spirituel

Il peut également signifier :

Associations sportives 
 Éveil Sportif Ormes Basket 45
 Éveil Sportif Sainte Marie de la Guillotière de Lyon
 Éveil de l'enfant (organisation)

Journaux 
L'Éveil de la Haute-Loire : quotidien régional de la Haute-Loire.
L'Éveil des Hauts-de-Seine : hebdomadaire départemental des Hauts-de-Seine lié au Parti communiste français.

Divers 
 hymne national roumain Deşteaptă-te, române! (Éveille-toi, Roumain !) 
 Éveil éditeur, une maison d'édition 
 L'éveil, album de Charles Aznavour
 L'Éveil, un film américain réalisé par Penny Marshall en 1990.

Voir aussi

Références 

Homonymie